kanton, közigazgatási egység Bosznia-Hercegovinában
 kanton, közigazgatási egység Ecuadorban
 kanton, közigazgatási egység Franciaországban, elsősorban választókerületként funkcionál a megyei tanácstagok választásakor
 kanton, közigazgatási egység Luxemburgban
 kanton, Svájc legnagyobb közigazgatási egységeinek (szövetségi államainak) elnevezése

 Kanton, Kuangtung kínai tartomány magyaros neve
 Kanton (Guangzhou), város Kínában